Videtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Videtjärnen, Västergötland, sjö i Ale kommun, 
Videtjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (9 ha)
Videtjärnen, Lappland, sjö i Storumans kommun,  (8,29 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn